Натуральне число 362
 362 рік до нашої ери
 362 рік нашої ери